John Miles (musicus), een Brits zanger
 John Miles (coureur), een Brits autocoureur
 Johh Miles (schrijver), een Zuid-Afrikaans schrijver
 John Miles (atleet), een Canadees marathonloper